Montargull és una muntanya de 595,4 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Montboló, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a prop de l'extrem nord-oest del terme dels Banys d'Arles i Palaldà, dins de l'antic terme de Palaldà, a prop i al nord-oest del Puig de Llunes, del Mener i del poble de Palaldà.

Referències 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Montboló